Comitatul Jeff Davis sau Jeff Davis County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Jeff Davis County, Georgia 
 Jeff Davis County, Texas

Vezi și 
Jefferson Davis County, Mississippi 
Jefferson Davis Parish, Louisiana